Григорий Заболоцкий:
 Заболоцкий, Григорий Васильевич (ум. около 1473) — боярин в первые годы правления Ивана III (XV век), отец Алексея, Константина, Василия и Петра.
 Заболоцкий, Григорий Васильевич (сын боярский) — боярский сын (XVI век).
 Заболоцкий, Григорий Иванович  — воевода (XVI век).